Ел Кобано има више значења:

 Ел Кобано (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кобано (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Кобано (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Кобано (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кобано (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кобано (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кобано (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кобано (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кобано (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кобано (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кобано (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кобано (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кобано (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кобано (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кобано (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кобано (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кобано (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кобано (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кобано (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кобано (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику